Тёпфер — фамилия. Известные носители:

 Тёпфер, Клаус
 Тёпфер, Родольф
 Тепфер, Вернер
 Тёпфер, Иоганн Готлоб